Hermans puede designar a:

Personas 
 Johan Hermans, botánico inglés.
 Joannes Hermans, llamada Monsú Aurora, pintor flamenco de animales.
 Ben Hermans, ciclista belga.
 Mathieu Hermans, ciclista neerlandés.
 Ward Hermans, político y escritor belga nacionalista flamenco.

Otros usos 
 Fontaine-lès-Hermans, comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais.